Au Brésil, deux subvisions administratives portent le nom de microrégion du rio Negro:
 la microrégion du Rio Negro dans l'État de l'Amazonas
 la microrégion du Rio Negro dans l'État du Paraná